ster – urządzenie do nadawania kierunku
 ster – jednostka objętości
 Ster (czasopismo)
 Ster (czasopismo 1940–1944)